Voz do Coração
Voz do Coração (álbum de Aline Barros)

Voz do Coração (álbum de Melissa)
Voz do Coração - Ao Vivo, álbum de César Menotti & Fabiano

A Voz do Coração
 Les choristes, filme francês de 2004, rebatizado de A Voz do Coração no Brasil
 Where the Heart Is (filme de 2000), filme com Natalie Portman, exibido em Portugal como A Voz do Coração